Bars o BARS puede referirse a: 

 Bars, comuna francesa situada en Dordoña.
 Bars, comuna francesa situada en Gers.
 Buenos Aires Rojo Sangre, Festival Internacional de Cine Fantástico de Buenos Aires, Argentina.
 Biblioteca Especializada en Arte y Cultura Reina Sofía (BARS) en Tegucigalpa, Honduras